Pierbattista Pizzaballa – patriarca e biblista italiano
 Pier Luigi Pizzaballa – ex calciatore italiano